Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Barry Phillips-Moore 6-4 6-2 1-6 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1974